)

 Rustício (poeta) - poeta romano do 
 Flávio Rustício Elpídio - poeta romano do 
 Rustício (cônsul de 520) - cônsul bizantino do